Lago Buenos Aires kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Lago Buenos Aires, argentinskt namn på den gränssjö som i Chile heter Lago General Carrera, 
 Departamento de Lago Buenos Aires, kommun, Santa Cruz,